Bullterrier oder Bull Terrier ist ein Namensbestandteil verschiedener Hunderassen:

 American Pit Bull Terrier
 Bullterrier
 Miniature Bull Terrier
 Staffordshire Bullterrier